Сан Франсиско де Абахо има више значења:

 Сан Франсиско де Абахо, Ранчо Сан Франсиско (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско де Абахо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику